Берик Насымкулулы Шаихов (; 20 февраля 1994, Талдыкорган, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Елимай».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Астана-1964». В 2014 году на правах аренды стал игроком клуба «Жетысу».

В начале 2015 года подписал контракт с клубом «Астана». В 2018 году играл за «Акжайык», за который провёл 33 матча в Премьер-лиге.

В начале 2019 года перешёл в «Шахтёр» Караганда.

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2017

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Окжетпес-М»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Жетысу-М»